Ге́нри Гвин Дже́ффрис Мо́зли (; ) — английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.

Биография 
Родился 23 ноября 1887 года в городке Уэймут в английском графстве Дорсет в семье Генри Ноттиджа Мозли, профессора анатомии и физиологии Оксфордского университета.

Учился в Итонском колледже для мальчиков и, затем, в Тринити-колледже Оксфордского университета.

В 1910—1914 годах работал в лаборатории Эрнеста Резерфорда в Манчестерском университете.

В 1914 году вернулся в Оксфордский университет.

С началом Первой мировой войны ушёл на фронт офицером связи в звании капитана. Эрнест Резерфорд ходатайствовал в Лондон — сэру Ричарду Глэйзбруку, тогдашнему директору Национальной физической лаборатории, чтобы Мозли признали необходимым человеком для решения какой-нибудь военно-научной проблемы и не отправляли в составе 38-й бригады на фронт. Ходайство было принято, но было поздно, и Мозли был отправлен на фронт.

Был убит на войне 10 августа 1915 года в Галлиполи (ныне Гелиболу, Турция).

Научные достижения 

В 1913 году в серии блестящих экспериментов установил зависимость между частотой спектральных линий характеристического рентгеновского излучения и атомным номером излучающего элемента. Зависимость была названа в честь первооткрывателя законом Мозли. Это фундаментальное открытие имело огромное значение для установления физического смысла периодической системы элементов и атомного номера и для подтверждения правильности концепции планетарного атома. По словам американского физика Р. Милликена, открытие Мозли «всегда будет одним из десятка наиболее блестящих по замыслу, изяществу исполнения и информативности в истории науки».

В 1913 году создал и представил исторически первый радиоизотопный источник электрической энергии (атомную батарею Beta Cell), представлявший собой стеклянную сферу, посеребренную изнутри, в центре которой на изолированном электроде располагался радиевый источник ионизирующей радиации. Электроны, излучающиеся при бета-распаде, создавали разность потенциалов между серебряным слоем стеклянной сферы и электродом с радиевой солью.

В 1914 году опубликовал работу, в которой сделал вывод, что между элементами алюминием и золотом в периодической таблице должно находиться три (как оказалось позже, четыре) из ещё не открытых на тот момент элемента.

По мнению многих ученых Мозли мог бы внести огромный вклад в понимание атомной и ядерной физики, не погибни он в боях Первой мировой войны.
Айзек Азимов написал о его гибели следующие слова:

С точки зрения того, каких открытий мог ещё достигнуть Мозли… его смерть вполне возможно была самой большой единичной утратой в Войне для всего человечества.

В 1962 году Нильс Бор заметил:

Вы знаете, работы Резерфорда [по атомному ядру] не считались серьёзными. Сегодня мы не можем в это поверить, но они вовсе не рассматривались серьёзно. Никто и нигде про них не упоминал. И только после работ Мозли все изменилось.

Память 
В 1964 году Международный астрономический союз присвоил имя Генри Мозли кратеру на Луне.

См. также 
 Закон Мозли

Примечания

Сочинения, издания 
 Статья Мозли (англ.);

Литература 
 

Застреленные в Турции
Физики Великобритании
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Награждённые медалью Маттеуччи
Выпускники Тринити-колледжа (Оксфорд)